In Indonesië
Onderdistrict in Indonesië
 Pagu (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Kediri in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Pagu (Pagu), een plaats in het regentschap Kediri in de provincie Oost-Java
 Pagu (Wates), een plaats in het regentschap Kediri in de provincie Oost-Java